Pyramida může být:

historická stavba
pyramida – jehlanovitá stavba (zpravidla sloužící jako hrobka nebo svatyně)
egyptské pyramidy
núbijské pyramidy
pyramidy v Güímaru
mezoamerické pyramidy
Cestiova pyramida

soudobé architektonické prvky a artefakty
obrácená pyramida, prosklený architektonický prvek v interiéru muzea v Louvru
pyramida v Louvru, skleněná stavba na nádvoří muzea v Louvru, která slouží jako hlavní vchod
GoJa Music Hall, divadlo na pražském Výstavišti zvané též kvůli tvaru Pyramida
Hotel Pyramida, známá budova v pražském Břevnově

struktury a kresby připomínající pyramidy
pyramida čili skalní kost  
Maslowova pyramida potřeb
věková pyramida

v kultuře
Pyramida (film, 1996) – erotický kanadský film z roku 1996
Pyramida boha slunce – italsko-francouzsko-německý dobrodružný film z roku 1965
Pyramidy (film, 2002) – dokumentární britsko-německý televizní film z roku 2002
Pyramida (televizní soutěž) – pořad České televize, vysílaný v letech 1995–2000
Yu-Gi-Oh! Film: Pyramida světla – japonsko-americký film z roku 2004

Související články 
pyramidové číslo

Externí odkazy